Корфове (Польща) — село в Польщі, в гміні Лешно Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства;
 Корфове (Росія) — село в Російській Федерації, Тамбовському районі Амурської області.